Jonathan Adams může být:

 Jonathan Adams (anglický herec) (1931–2005) – anglický herec
 Jonathan Adams (architekt) (* 1961) – velšský architekt
 Jonathan Adams (americký herec) (* 1967) – americký herec
 Jonathan Adams (atlet) (* 1992) – anglický atlet